HMS Broadsword je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Broadsword (D31) 
 HMS Broadsword (F88)

Broadsword